Татья́на Вале́рьевна Сне́жина (настоящая фамилия — Печёнкина; , Ворошиловград, Украинская ССР, СССР — , 106-й километр Чуйского Тракта (между городом Черепаново и посёлком Майским)) — российская поэтесса, , автор лирических песен, . Автор более чем 200 песен и множества стихов. Трагически погибла в 1995 году в возрасте 23 лет, а в конце века стала знаменитой посмертно после исполнения Аллой Пугачёвой в 1997 г. её песни «Позови меня с собой» и ещё нескольких десятков песен, вошедших в репертуар ведущих звёзд российской эстрады.

Биография

Рождение, детство, юность 
Родилась 14 мая 1972 года в Ворошиловграде в семье старшего лейтенанта Советской Армии Печёнкина Валерия Павловича и его жены, технолога местного завода, Татьяны Георгиевны. К тому времени у них уже был старший сын Вадим. Вскоре, после рождения дочери, семья переехала на Камчатку. В автобиографии Снежина вспоминает:
Я родилась на Украине, и первыми моими впечатлениями от жизни были мелодичные украинские напевы из радиоприёмника рядом с детской кроваткой и мамина колыбельная. Мне не исполнилось и полугода, когда судьба перебросила меня из тёплого, плодородного края на суровую землю Камчатки. Первозданная красота Природы … Седые вулканы, заснеженные сопки, величественный простор океана. И новые детские впечатления: длинные зимние вечера, завывания пурги за окном, треск берёзовых поленьев в печи и нежные мамины руки, рождающие на свет незабываемые мелодии Шопена.
Татьяна рано научилась играть на пианино, устраивала домашние концерты с переодеваниями и исполнением песен из репертуара известных эстрадных певцов. На таких импровизированных «концертах» начала декламировать свои первые стихи.

В Петропавловске-Камчатском училась в музыкальной школе и общеобразовательной школе № 4 им. А. М. Горького. С 1981 года семья переехала и проживала в Москве.
Потом школа и новый переезд, на этот раз в Москву. И первое осознанное потрясение в жизни — потеря друзей, которые остались за тысячей непреодолимых километров, в том суровом и прекрасном краю. И на смену радостно-озорным детским строфам про «червячков и букашек» в голову вместе с ночными слезами по первой любви, «который там, далеко, в далёком и суровом краю», стали приходить грустные и вместе с тем лирические строки.
Среди школьных стихов можно найти посвящённые Александру Пушкину, декабристам, Зое Космодемьянской, событиям личной жизни. В поэзии звучат мотивы любви и смерти, на фоне юношеского романтизма начинается философское осмысление жизни.

Ещё в школьном возрасте решила стать врачом. Поступила во 2-й Московский медицинский институт, где продолжила заниматься творчеством, у неё появилась возможность петь свои песни студенческой аудитории. Студенты пытались записать их на кассеты, распространяли в кругу друзей, их родственников и знакомых.
…можно ли было уже тогда говорить о творчестве, не мне судить, но я этим жила… Частыми стали студенческие вечера с друзьями у клубного фортепьяно, кто-то из них незаметно записал то, что я пела и играла, на магнитофон, и кассеты стали расходиться по знакомым, друзьям, родственникам. Это был мой первый, а потому самый дорогой тираж…
В 1991 году был убит Игорь Тальков, который для Снежиной был кумиром:
И тут ЕГО смерть. Смерть великого Человека и Поэта — смерть Игоря Талькова, и сны, сны о нём. Сколько ещё не написано, сколько не спето. Почему так нужные России люди уходят рано — Пушкин, Лермонтов, Высоцкий, Тальков?
В 1992 году, в связи с командировкой отца, переехала вместе с родителями в Новосибирск. Поступила и училась в Новосибирском мединституте. Разлука с Москвой, новые друзья и впечатления дают новый толчок творчеству. Оно приобретает уже узнаваемый снежинский стиль.

Шаги к успеху 
В конце 1993 года Татьяна Снежина случайно познакомилась с коллективом московской музыкальной студии «КиС-С». В декабре 1993 года с ними начала работу над своим первым авторским музыкальным альбомом. Первой профессионально записанной песней стала «Роза». В апреле 1994 года состоялся дебют в Театре эстрады с песней «Было время». Татьяна решила попробовать свои силы в шоу-бизнесе, взяв псевдоним «Снежина». Вышла первая передача об её творчестве на «Радио России». Нарабатывая сценический опыт, Снежина пела на дискотеках, в клубах, студенческих музыкальных конкурсах. В тот год в студии была записана 21 песня, которые Снежина объединила в альбом под названием «Вспомни со мной». Бо́льшую часть этих песен, включая «Позови меня с собой», после её гибели взяли в свой репертуар звёзды российской эстрады. Как тогда говорила Снежина: «Это песни, которые получились из моих диалогов с собой, с моей душой, из моих слёз и моих радостей, из моей жизни».
Ещё не завершив этот альбом, Снежина уже планировала запись следующего.
 Сейчас продолжаю трудиться, сопрягая это с необходимостью окончить институт. Надеюсь выпустить, несмотря на сложность такого дела, как шоу-бизнес, свой первый альбом. Но уже в проекте запись второго. Ведь за годы творчества у меня накопилось около двухсот песен, которые ждут своего слушателя. Да и жизнь идёт своим чередом, новые впечатления, новые размышления, новые слова, которые нужно услышать и постараться понять. А главное — есть мечта. Конечно, надо ещё трудиться и трудиться, многому научиться, многое преодолеть, без этого нельзя, но пока есть мечта в душе, свет вдалеке и друзья у плеча — можно пройти сквозь огонь и не сгореть, переплыть через океан и не утонуть.
Но в начале февраля 1995 года, в очередной приезд в Москву, обнаружилось низкое качество итоговых записей. Вернувшись в Новосибирск, Снежина начала поиск нового творческого коллектива для доработки и выпуска альбома, записанного в Москве, и для работы над новым альбомом. В числе других адресатов её аудиоматериал получил музыкальный продюсер и руководитель студии «М & L Art» Сергей Бугаев. В марте 1995 года он предложил Снежиной сотрудничество, а через пару месяцев состоялся дебют песни «Музыкант».
   
Снежина училась в институте, занималась хореографией, брала уроки вокала. В сентябре был запланирован выпуск магнитоальбома, потом ряд клипов, в 1996 году — выпуск компакт-диска.

В мае Бугаёв сделал Снежиной предложение выйти замуж. В июле она дала своё согласие. 15 августа 1995 года было объявлено о предстоящей 13 сентября их свадьбе.

Гибель 
В «Студии-8» записывался альбом Снежиной, выход которого планировался той же осенью. 18 августа 1995 года состоялась презентация нового продюсерского проекта. Снежина неожиданно вместо эстрадных песен исполнила два собственных романса под гитару «Звезда моя» и «Если я умру раньше времени».

 Если я умру раньше времени,
 Пусть меня унесут белы лебеди
 Далеко, далеко, в край неведомый,
 Высоко, высоко, в небо светлое…

Тем же вечером Бугаёв занял у друзей микроавтобус «Ниссан», и они с Татьяной и своими друзьями поехали в Горный Алтай за мёдом и облепиховым маслом.

Три дня спустя, 21 августа, на обратном пути, на 106-м километре Чуйского тракта (Черепановский район Новосибирской области) микроавтобус столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ. В результате этого дорожно-транспортного происшествия погибли все шесть пассажиров микроавтобуса: Снежина, директор МКЦ «Пионер» Сергей Бугаёв, кандидат наук Шамиль Файзрахманов, директор аптеки «Мастервет» Игорь Головин, его супруга Ирина и их пятилетний сын Влад.

Существуют две главные версии катастрофы. Согласно одной из них, водитель «Nissan» пошёл на обгон и из-за правостороннего расположения руля не заметил мчащийся навстречу грузовик. Согласно другой версии, сам МАЗ неожиданно резко затормозил, и его прицеп занесло на встречную полосу (незадолго до катастрофы прошёл дождь).

Изначально Снежина была похоронена в Новосибирске на Заельцовском кладбище, но чуть позднее тело было перезахоронено на Троекуровском кладбище (1-й уч.) в Москве. На Заельцовском кладбище остался только памятник.

Наследие. Память 
Снежина написала более 200 песен, большинство из которых сначала исполняла сама. Песня в исполнении Аллы Пугачёвой «Позови меня с собой» была спета после смерти Снежиной в 1997 году. Это событие послужило отправной точкой написания стихов, посвящённых Татьяне Снежиной.

С 1996 года песни Татьяны Снежиной начинают петь другие исполнители: Иосиф Кобзон, Кристина Орбакайте, Лолита Милявская, Татьяна Овсиенко, Михаил Шуфутинский, Лада Дэнс, Лев Лещенко, Николай Трубач, Алиса Мон, Татьяна Буланова, Евгений Кемеровский, Аскер Седой и др. Популярны многочисленные музыкальные композиции на её музыку. Её музыка звучит в кинофильмах.

Поэзия Снежиной благодаря своей внутренней мелодичности вдохновляет многих композиторов на написание новых песен на её стихи (Е. Кемеровский, Н. Трубач и др.).
В 1997, 1998, 1999 годах Татьяна Снежина посмертно становилась лауреатом премии «Песня года». В 1998-ом лауреат премии «Овация» — шлягер года и композитор года. Существует награда имени Татьяны Снежиной — «Серебряная снежинка» за вклад в помощь молодым талантам. Одной из первых эта статуэтка была вручена Алле Пугачёвой.

На Алтае в 1998 году в честь Татьяны Снежиной названа вершина горного массива Джунгарского Алатау. Вершина была впервые покорена в итоге целевой экспедиции группы молодых российских альпинистов, вдохновлённых Татьяной Снежиной. На вершине была заложена капсула с портретом Снежиной и книгой её стихов «Что сто́ит жизнь моя».

В 2006 году в школе № 97 (ранее школа № 874) г. Москвы, где Татьяна Снежина училась с 1981 по 1989 годы, силами педагогического коллектива на основании официального решения правительства Москвы открыт «Литературно-музыкальный музей памяти Т. Снежиной».

В 2008 году на Украине учреждена литературная премия Межрегионального союза писателей страны им. Татьяны Снежиной и соответствующая памятная медаль. Ежегодно лучшие поэты-песенники номинируются на эту награду.

В 2008 году в Новосибирске учреждён и ежегодно проводится широкомасштабный региональный телевизионный конкурс молодых исполнителей эстрадной песни «Ордынка», посвящённый памяти Т. Снежиной и С. Бугаёва.

В городе Луганске в 2010 году решением властей в центре города был установлен бронзовый памятник Татьяне Снежиной. Автор скульптуры — Евгений Чумак. Начиная с 2012 года в майские дни у памятника ежегодно проходит творческий Фестиваль «Душа», посвященный её памяти. В них участвуют лауреаты литературной премии Татьяны Снежиной, Межрегиональный союз писателей, молодые поэты и барды Луганска, вокальные и танцевальные коллективы центров детского и юношеского творчества и школ города, областная библиотека им. М. Горького.

В Новосибирске в 2011 году в честь Татьяны Снежиной названа одна из новых улиц.

С 2012 года новосибирский велоклуб «Райдер» проводит ежегодный «Велопробег памяти Татьяны Снежиной» по маршруту Новосибирск — 106 км Черепановской трассы (место гибели поэтессы).

С 2012 года в Москве проводится ежегодный «Международный фестиваль школьного творчества памяти Татьяны Снежиной» в дату, приуроченную ко дню рождения поэтессы.

14 мая 2013 года в Новосибирске на улице Татьяны Снежиной по инициативе поклонников Татьяны Снежиной и решением властей города установлена бронзовая пятиметровая стела, посвящённая Снежиной. Авторы скульптуры — главный художник Новосибирска Юрий Бурика и томский скульптор Антон Гнедых. Стела в виде стилизованного паруса-арфы с силуэтом юной поэтессы увековечивает не только образ самой Татьяны, но и одной из её наиболее знаменитых произведений — на переднем плане композиции изображён нотный стан с первыми нотами песни «Позови меня с собой».

В 2008 году был запущен проект по технической обработке (современная аранжировка и ремастеринг) архивных записей авторского исполнения Татьяной Снежиной её песен. В 2009 году вышел первый альбом этого проекта — «За самой синей высотой», в который вошли 13 песен, из них только одна — «Мы в этой жизни только гости…» — ранее была известна в исполнении Аллы Пугачёвой. Уже издано 6 альбомов этого проекта.

Книги стихов 
 Первый сборник стихов и песен Снежиной назывался «Что сто́ит жизнь моя?» и вышел в свет в 1996 году.
 Снежина Т. Позови меня с собой. — : Вече, 2002. — 464 с. — ISBN 5-7838-1080-0
 Снежина, Татьяна. Звезда моя. — : Эксмо, 2007. — 400 с. — ISBN 5-699-17924-0
 Я забираю грусть твою — : Эксмо, 2007. — 352 с. — ISBN 978-5-699-21387-0
 Татьяна Снежина. Стихи о любви — : Эксмо, 2007. — 352 с. — ISBN 978-5-699-23329-8
 Не жалею ни о чём — : Эксмо, 2008. — 352 с. — ISBN 978-5-699-19564-0, 5-699-19564-5
 Зыбкой жизни моей силуэт — : Эксмо, 2008. — 320 с. — ISBN 978-5-699-29664-4
 В составе — Стихи любимым женщинам — : Эксмо, 2008. — 736 с. — ISBN 978-5-699-26427-8
 Татьяна Снежина. Стихи любимым. (Подарочное иллюстрированное издание) — : Эксмо, 2009. — 352 с. — ISBN 978-5-699-38024-4
 в составе — Я так тебя люблю — : Эксмо, 2009. — 416 с. — ISBN 978-5-699-26427-8
 Татьяна Снежина. О любви — : Эксмо, 2010. — 352 с. — ISBN 978-5-699-44722-0
 Татьяна Снежина. Лирика. (Подарочное иллюстрированное издание) — : Эксмо, 2010. — 400 с. — ISBN 978-5-699-39965-9
 Снежина Т. Позови меня с собой. — : Вече, 2011. — 464 с. — ISBN 978-5-9533-5684-8
 Снежина Т. Позови меня с собой. (Дополненное и обновлённое издание сборника 2011 г.) — : Вече, 2014. — 464 с. — ISBN 978-5-4444-2078-2
 Снежина Т. Сон дальних странствий.(Подарочное иллюстрированное издание крупного формата) — : Вече, 2015. — 256 с. — ISBN 978-5-4444-3032-3
 Снежина Т. Позови меня с собой. (Юбилейное переиздание книги 2017 г.) — : Вече, 2017. — 464 с. — ISBN 978-5-4444-6241-6

Книги стихов и прозы 
 Хрупкой любви след — : Эксмо, 2008. — 752 с. — ISBN 978-5-699-28345-3;
 Татьяна Снежина. Душа как скрипка (Подарочное издание. Стихи, проза, биография). — : Эксмо, 2010. — 512 с. — ISBN 978-5-699-42113-8
 Татьяна Снежина. Свеча на ветру (Стихи, проза, биография). — : Эксмо, 2017.- 512 c. — ISBN 978-5-699-98232-5

Книги прозы 
 Татьяна Снежина. Дождь, (Подарочное иллюстрированное издание). — : Вече, 2012. — 468 с. — ISBN 978-5-9533-6451-5

Книги о Татьяне Снежиной 
 Кукурекин Юрий. Известные и известные-неизвестные луганчане — Украина. 2008.
 Кукурекин Юрий, Ушкал Владимир. Пусть меня унесут белы лебеди… — Украина.2013.
 Кукурекин Юрий, Ушкал Владимир. Только миг в полёте — Украина. 2013 — УДК 82.312.6

Дискография

Примечания

Ссылки 

 
 

Поэты-песенники России
Погибшие в автомобильных катастрофах
Похороненные на Троекуровском кладбище
Похороненные на Заельцовском кладбище
Перезахороненные